Сеттл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Альфред Сеттл; 1912—1988) — британский футболист, игрок клуба «Шеффилд Юнайтед».
  (1847—1923) — британский военный деятель, командующий войсками округа Капской колонии (1901—1903).
 Сеттл, Джимми (Джеймс Сеттл; 1875—1954) — английский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Эвертон» (1906).
 Сеттл, Джоанна — американский театральный режиссёр.
  (род. 1965) — игрок в американский футбол и тренер, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Атланта Фэлконс».
  (род. 1975) — американская театральная актриса и певица, лауреат премии Theatre World, номинант на премии «Тони» и «Драма Деск» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле (2013).
  (1918—2005) — американская писательница, лауреат Национально книжной премии за художественное произведение (1978).
 Сеттл, Мэттью (род. 1969) — американский актёр.
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз».
  (1789—1857) — американский политик, член Палаты представителей от штата Северная Каролина (1817—1821), председатель Палаты общин штата (1828—1829), отец Томаса Сеттла (1831—1888).
  (1831—1888) — американский юрист, политик и дипломат, председатель Палаты общин (1858—1859) и Сената (1866—1868) штата Северная Каролина, чрезвычайный посланник и полномочный министр США в Перу (1871), сын Томаса Сеттла (1789—1857), отец Томаса Сеттла (1865—1919).
  (1865—1919) — американский политик, член Палаты представителей от штата Северная Каролина (1893—1897), сын Томаса Сеттла (1831—1888).
 Сеттл, Томас (1895—1980) — американский авиатор.
  — британский футбольный тренер, тренер клуба «Болтон Уондерерс» (1910—1915).
  (1848—1899) — американский политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1897—1899).
  (1891—1980) — британская модная журналистка, редактор британского Vogue (1926—1935).
  (1648—1724) — английский поэт и драматург.